Trappola mortale (Tripwire) – romanzo di Lee Child del 1999
 Caccia al testimone (Tripwire) – romanzo di Jay Brandon, Il Giallo Mondadori n. 2191